Ketelaer est un patronyme néerlandais pouvant désigner:

Patronyme
Kee Ketelaar, actrice néerlandais
Nicolaus Ketelaer (15 siècle), imprimeur hollandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais